Hochdanz steht für:

 Engelhorn & Hochdanz, 1844 bis 1860 in Stuttgart betriebene Lithographische Anstalt und Kunstdruck-Verlag
 Emil Hochdanz (Verlag), 1860 gegründete Lithographische Anstalt und Kunstdruck-Verlag mit Sitz in Stuttgart

Hochdanz ist der Name von:

 Emil Hochdanz (Verleger) (1816–1885), deutscher Künstler, Lithograf und Verleger